Diwell ist der Name von

 Lutz Diwell (* 1951), deutscher Jurist; Staatssekretär a. D. im Bundesministerium des Innern und im Bundesministerium der Justiz
 Margret Diwell (* 1951), deutsche Rechtsanwältin und Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin